Dalrympelea är ett släkte av pimpernötsväxter. Dalrympelea ingår i familjen pimpernötsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pimpernötsväxter
Dalrympelea